The Play That Never Was er et album fra 2011 af den danske pop / rock / blues gruppe No Shoes.

No Shoes inkluderer numrene:

 The Play (intro)
 No Shoes
 Keep walking on
 I've been thinking
 Almost had it all
 Come on closer
 Swayed
 Good man feeling down
 Summertime / Hit the road Jack
 Down the line
 Blown away
 Who am I to complain?
 Leave
 The Play (outro)

Kilder 

http://noshoes.dk/udgivelser.html 

Album fra 2011